Procuratore generale
 Procuratore generale – alto funzionario dello stato, presente nei sistemi di common law, la cui funzione principale è fornire consulenza giuridica al governo
 Procuratore generale degli Stati Uniti d'America – capo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America
 Procura generale della Repubblica – ufficiale giudiziario della Repubblica Italiana
 Procuratore generale di Scozia –  ufficiale giudiziario della Corona Britannica, con giurisprudenza limitatamente alla Scozia
 Procuratore generale per l'Inghilterra e il Galles – ufficiale di giustizia della Corona Britannica, con giurisprudenza limitata all'Inghilterra e al Galles